GCN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 671 амінокислот, а молекулярна маса — 292 758.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як регуляція трансляції, відповідь на стрес. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки